Motovidlo může být:
 motovidlo – nástroj sloužící k navíjení příze
 Motovidlo (rybník) – rybník v katastru obce Čejkovice v okrese České Budějovice
 Rybník Motovidlo – název Evropsky významné lokality CZ0310618
 přeneseně nešika

Externí odkazy